2011./12. sezona nogometnog kluba Juventusa bila je 114. sezona u njegovoj povijesti te peta od povratka u Serie A.

Sezona 

Juventus je u novu sezonu krenuo s novim trenerom, Antoniom Conteom, nakon što je Luigi Delneri dobio otkaz na kraju prethodne sezone. Također, Juventus je u sezoni 2011./12. po prvi puta igrao na svom novom stadionu, Juventus Stadiumu. Od 2006. godine igrali su na Stadio Olimpicu di Torinu.

Stadion je službeno otvoren 8. rujna 2011. a gost na prijateljskoj utakmici bio je engleski Notts County. Nakon 7. mjesta u Serie A prethodne sezone, Juventus nije nastupao u europskim natjecanjima.

Juventus je osvojio naslov prvaka Italije 6. svibnja 2012., 2:0 pobjedom nad Cagliarijem u Trstu, dok je konkurent za naslov Milan isti dan poražen od Intera u gradskom derbiju. Bila je to također i do sada jedina sezona u povijesti torinskog kluba u kojoj su ostali neporaženi cijele sezone. Naslov prvaka Italije vratio se u Torino nakon 2006. godine.

Bianconeri kvalificirali su se i u finale Coppa Italie, no izgubili su u finalnoj utakmici od Napolija u Rimu rezultatom 2:0. To je bio i jedini službeni poraz Juventusa te sezone.

Rekordi 

Juventus je u sezoni 2011./12. zabilježio nekoliko rekorda. Postao je prva momčad kojoj je uspjelo ostati neporažena kroz svih 38 utakmica u talijanskome prvenstvu otkako se u Serie A natječe 20 klubova. Te je sezone Juventusova pobjeda od 5:0 u Firenci protiv Fiorentine ostala zabilježena kao najveća gostujuća pobjeda nekog kluba te sezone, a uz to Stara Dama je te sezone imala uvjerljivo najbolju obranu u Italiji te među ligama petice sa samo 20 primljenih zgoditaka u 38 utakmica.

Odlazak legende 

Sezona 2011./12. bila je posljednja sezona u dresu Juventusa za Alessandra Del Piera, dugogodišnjeg klupskog kapetana, koji je 19 godina ranije debitirao za torinski klub, u rujnu 1993. Odigrao je Del Piero svoju posljednju utakmicu za Juventus u finalu talijanskog kupa, no pravi oproštaj od voljenog kluba bio je tjedan dana ranije u utakmici protiv Atalante, kada je i zabio pogodak.

Dresovi 

Za sezonu 2011./12. Juventusovi dresovi napravljeni su bili od Nikea, dok je glavni sponzor na prednjoj strani dresa bio BetClic. Dresovi su službeno predstavljeno 6. srpnja 2011. Domaći dres je prema riječima predsjednika Juventusa predstavljao tradicionalne crno-bijele klupske boje, s 3D efektima. Hlačice na domaćim dresovima bile su bijele boje za razliku od prethodne sezone kada su bile crne, a gostujući dres bio je ružičaste boje s velikom crnom zvijezdom na prednjoj strani. Ružičasta boja označavala je prve dresove koje je početkom 20. stoljeća Juventus imao, a bili su upravo ružičasti. Brojevi igrača službeno su predstavljeni 20. kolovoza.

Odigrane utakmice

Predsezona i prijateljske utakmice

Serie A

Kup Italije

Igrači

Najbolji strijelci 

Zanimljivo da je za Juventus u sezoni 2011./12. čak 19 igrača zabilo pogodak u Serie A, dok je Milanov Zlatan Ibrahimović zabio više pogodaka nego cijeli Juventusov napad.

Struktura kluba 
 Trenerski stožer 

Izvor: Juventus.com

 Medicinsko osoblje 

Izvor: Juventus.com

 Ostale informacije 

Izvor: Juventus.com<div style="float:left; width:48%;">

Menadžment 

Izvor: Juventus.com

Športski odjel

Izvori 

 Juventus.com

 Sezone Juventusa F.C.